Pernot ist der Familienname folgender Personen:

 Barne Pernot (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Hubert Pernot (1870–1946), französischer Sprachwissenschaftler, Byzantinist und Neogräzist